Натуральне число 515
 515 рік до нашої ери
 515 рік нашої ери